Miejscowości w USA:
 Keyes – jednostka osadnicza w stanie Kalifornia, w hrabstwie Stanislaus
 Keyes – miejscowość w stanie Oklahoma, w hrabstwie Cimarron